Kull kan avse:

 Kull (djur) – samtliga ungar som är födda eller kläckta under samma fortplantningsperiod
 Kull (lek) – en traditionell lek som kan utövas av två eller fler utövare
 Kull the Conqueror – en rollfigur i en serie barbaräventyr i roman- och novellform skapad av Robert E. Howard
 Kull – 12 ägg, bygdemål i Småland, se mängdmått
 Kull - ett efternamn, se Kull (efternamn)